Dziedzictwo krwi – powieść Richarda A. Knaak z cyklu o Diablo
 Dziedzictwo krwi – powieść J.R. Ward z cyklu Bractwo Czarnego Sztyletu
 Dziedzictwo krwi – amerykański film w reżyserii Jean-François Richeta z 2016

Zobacz też 
 Hellraiser IV: Dziedzictwo krwi